Ша́хово — село в Прохоровском районе Белгородской области, Россия. Административный центр Шаховского сельского поселения.

Расположено в южной части района, примерно в 17 км от райцентра Прохоровка. Шахово расположено на Русской равнине и находится над уровнем моря 223 м. В селе действуют начальная и средняя школы и детский сад «Непоседы».

Во время Великой Отечественной войны Шахово находилось в зоне знаменитого Прохоровского танкового сражения. Также в селе находится 2 памятника "В память о погибших воинах Великой Отечественной войны" и  братская могила погибших красноармейцев.

Примечания

Ссылки 
 Белгородская область на карте автомобильных дорог РФ
 
 

Населённые пункты Прохоровского района